World Cyber Games 2006 прошли с 18 по 22 октября 2006 г. в городе Монца, Италия. Соревнования собрали более 700 участников из 68 различных стран. Призовой фонд составил 462,000$.

Страны-участницы

Официальные игры 

Шутер от первого лица:
  Counter-Strike 1.6 (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Warhammer 40,000: Dawn of War — Winter Assault (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need For Speed: Most Wanted (1 на 1)
  Project Gotham Racing 3 (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA Soccer 2006 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive 4 (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 WCG RU Preliminaries 2006 — Российские отборочные игры.

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных игр.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2006